Gangloff est le patronyme de :
 Bernard Gangloff (1925-1944), résistant français ;
 Charles Gangloff (1870-1941), dessinateur et illustrateur français ;
 Léopold Gangloff (1856-1898), compositeur français, frère du précédent ;
 François Gangloff, (1898-1979), gymnaste français ;
 Mark Gangloff (né en 1982), nageur américain ;
 Rosario Murcia-Gangloff (née en 1964), athlète française.

Voir aussi 
 Gangloff, carrossier de certains modèles Bugatti et d'autobus.
 Sankt Gangloff, municipalité de Thuringe en Allemagne.
Brasserie Gangloff, brasserie de Besançon en Franche-Comté, France.

Notes et références